Хауттюйния, или Гуттуиния () — монотипный род травянистых растений семейства . Включает единственный вид — Хауттюйния сердцевидная ().

Род назван в честь голландского ботаника Мартена Хауттёйна.

Описание 

Многолетние травянистые растения, 20—30 см высотой. Корневище вертикальное, ползучее, укореняющееся в узлах. Стебли приподнимающиеся, прямостоячие или слабо извилистые, бороздчатые, голые. Листья простые, цельные, черешковые, очередные, широкояйцевидные, яйцевидно-ланцетные или треугольно-яйцевидные, остроконечные, основание глубокосердцевидное; черешки короче листьев, бороздчатые, цельные, продолговатые, тупые.

Цветки обоеполые, без околоцветника; собраны в густое, колосовидное соцветие, 10—30 мм длиной, при основании которого 4 крупных, овально-продолговатых, беловатых, лепестковидных прицветника, образующих венчиковидное покрывало. Тычинок 3; пыльники овальные, двойные, жёлтые, продольно вскрывающиеся, интрорзные. Гинецей паракарпный из 3—4 плодолистиков; столбиков столько же, свободных, прямостоящих; рыльце низбегающее. Завязь одногнёздная. Плод — мясистая, кругловатая, многосемянная коробочка. Семена округлые, многочисленные.

Характерна апогаметия. Цветение в мае—июне.

Распространение 
Встречается в Азии от Гималаев до Японского архипелага, островов Рюкю, Тайвань и Ява.

Использование 

Используют в качестве декоративного, пищевого, эфиромасличного, лекарственного растения.
Были попытки использовать ее для лечения коронавирусной инфекции, в частности SARS

Синонимы вида

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Савруровые
Флора Азии
Монотипные роды растений
Таксоны растений, названные в честь людей
Декоративные растения
Овощи